Privolni (Xkólnoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Privolni (Kavkàzskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Privolni (Briukhovétskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Privolni (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Privolni (Khopiórskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Privolni (Vladímirskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Privolni (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Privolni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Privolni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Privolni (Zelenokumsk), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Privolni (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia